Песма Евровизије 2000. било је 45. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 13. маја 2000. у Глобен арени у Стокхолму, главном граду Шведске. Био је то четврти пут да је Шведска домаћин такмичења, односно друго домаћинство њеног главног града. Домаћинство Шведској обезбедила је Карлот Нилсон која је годину дана раније у Јерусалиму победила са песмом -{Take Me to Your Heaven}-. 

Водитељи су били Катис Ахлстерм и Андерс Лундин. Победу је однео дует Браћа Олсен из Данске са песмом Fly on the Wings of Love, чији комплетан аутор је био Јерген Олсен. 

Такмичење у Глобен арени уживо је пратило 16.000 гледалаца, што је био рекорд у посећености у дотадашњој историји такмичења. Разгледнице које су служиле као увод у наступ сваке од земаља представљале су мешавину нација који живе у Шведској и знаменитости земље домаћина са знаменитошћу из земаља учесница. Лого такмичења је био у облику отворених усана и представљао је „сензуалне, а опет стилски чисте усне, симбол песме, дијалога и слободе говора“.

Од такмичења су одустале Словачка, Грчка и Мађарска због финансијских разлога, док су због лоших резултата у последњих пет година такмичење пропустиле БиХ, Литванија, Пољска, Португал и Словенија. На такмичење су се вратили Финска, Македонија, Румунија, Русија и Швајцарска, док је једини дебитантски наступ имала Летонија. 

По први пут објављен је компакт диск са све 24 песме које су учествовале на такмичењу, што ранијих година није био случај.

Контроверзе и инциденти 
Такмичење су отворили представници Израела који су на сцену изашли машући застава државе Израела и Сирије и на тај начин промовишући мир између две земље. Руска делегација захтевала је од ЕБУ да дисквалификује победничку песму, пошто је Јерген Олсен користио вокодер који је променио његову боју гласа (ЕБУ је захтев оценио као неоснован). 

Холандска национална телевизија НОС је прекинула пренос финала на половини након што је у граду Енсхедеу избио стравичан пожар у ком је погинуло неколико десетина људи. Челници НОС-а су касније објавили да није било прикладно у тренуцима националне несреће преносити један музички догађај.

Земље учеснице 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 2001. године.

Гласање 
Према правилима Европске радиодифузне уније у вези са 45. такмичењем за Песму Евровизије, донетим 23. септембра 1999, све државе учеснице су биле у обавези да спроведу телефонско гласање (телевотинг) на основу ког би 10 земаља са највише освојених гласова, а сходно броју освојених гласова биле рангиране са бодовима по евровизијском принципу (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1). У посебним случајевима када није било могуће користити телевотинг ЕБУ је дозвољавала гласање путем стручног жирија (у том случају то су били Русија, Македонија, Турска и Румунија). Холандија је на крају такође представила гласове жирија пошто је национална телевизија НТВ прекинула директан пренос финалне вечери на половини након што је дошло до великог пожара у граду Енсхедеу, у ком је страдало неколико десетина особа.

12 points 
Укупно 8 земаља је добило минимум једну максималну оцену 12:

Квалификација за Песму Евровизије 2001. 
Осим земље домаћина 2001. и велике четворке (Француска, Немачка, Шпанија и Уједињено Краљевство), 12 земаља са највишим просеком бодова од 1996. до 2000. су се квалификовале за такмичење 2001. године.

Легенда:
 Аутоматски су се квалификовали
 Квалификовали се

Напомене:

Извођачи који су учествовали раније

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Stockholm 2000}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2000. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 13. маја 2000. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 24 песама изведених на Евросонгу 2000. године и био је то први пут да ЕРУ изда ЦД са такмичарским песмама на Песми Евровизије.

Види још 
 Песма Евровизије

Референце 

Песма Евровизије 2000.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 2000.